Matzko ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Matzko (* 1979), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Fritz Matzko, deutscher Fußballspieler